Långnäs kan syfta på följande platser:

Finland 

 Långnäs, Lumparland, Åland, 
 Långnäs, Houtskär, Åboland, 
 Långnäs, Kimitoön, Åboland, 
 Långnäs, Kyrkslätt, Nyland,

Sverige 

 Långnäs, Hofors kommun – en ort i Hofors kommun med anrikningsverket till Nyängs och Vingesbackes gruvor 
 Långnäs, Piteå kommun – en by i Piteå kommun
 Långnäs, Luleå kommun  – en by i Luleå kommun, se Alvik, Luleå kommun
 Långnäs gård – en gård på Lidingö
 Långnäs (folkpark) – en folkpark i Bollnäs i Hälsingland

Se även
 Långnäset

Robotskapade Finlandförgreningar